Именево (от  - дуб) — название населённых пунктов в России:

 Именево — деревня в Батыревском районе Чувашии.
 Именево — село в Красноармейском районе Чувашии.